Жабник — неоднозначное слово.

Ботаника 
 Жабник () — род растений семейства Астровые
 Жабник — народное название  (семейство Лютиковые) и некоторых других видов рода Чистяк, а также некоторых видов других родов

География 
  — река в Польше
  — населённый пункт в гмине Бяла (Польша)

Примечания